Compostela kan syfta på:

Geografi

Filippinerna 

 Compostela (kommun), Filippinerna, Centrala Visayas, Province of Cebu,

Mexiko 

 Compostela, Mexiko, ort, Nayarit, 
 Compostela (kommun), Mexiko,

Se även 
 Santiago de Compostela

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar